Часовня Александра Невского — часовня, посвящённая православному святому Александру Невскому

 Часовня Святого Александра Невского (Акутан) — в городе Акутан на Аляске, США.
 Часовня Александра Невского (Барнаул) — в Барнауле на проспекте Ленина.
 Часовня Александра Невского — утраченная часовня в Вильнюсе.
 Часовня Александра Невского (Глазов) — в Глазове, Удмуртия.
 Часовня Александра Невского (Екатеринбург) — в Екатеринбурге.
 Часовня Александра Невского (Елец) — в Ельце Липецкой области.
 Часовня Александра Невского (Железногорск) — в Железногорске Красноярского края.
 Часовня Александра Невского в Коломягах — в Коломягах, Санкт-Петербург.
 Часовня Александра Невского (Королёв) — построенная в 1999 г. часовня-памятник в городе Королёве.
 Часовня Александра Невского (Краснотурьинск) — в Краснотурьинске Свердловской области.
 Часовня Александра Невского (Минск) — утраченная часовня в Минске, существовала с 1869 года до 1930-х на месте Александровского сада.
 Часовня Александра Невского (Москва) — утраченная часовня в Москве.
 Часовня Александра Невского (Мурино) — в Мурино Ленинградской области.
 Часовня Александра Невского (Рига) — утраченная часовня в Риге, Латвия.
 Часовня Александра Невского (Сестрорецк) — в Сестрорецке на городском кладбище.
Часовня Александра Невского (Старица) — в Старице Тверской области. 
 Часовня Александра Невского (Таганрог) — в Таганроге на городском Мариупольском кладбище.
 Часовня Александра Невского — утраченная в Таллине (Ревеле).
Часовня над истоком Торопы (Александра Невского) — в Торопаце Тверской области. 
 Часовня Александра Невского (Ярославль) — в Ярославле.

См. также 
 
 
 

Александр Невский